Puolivälinsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puolivälinsaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Puolivälinsaaret (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar